famiglia

Filangieri (o Filangeri)

personaggi

Gaetano Filangieri
Carlo Filangieri
Christiane Filangieri 
Teresa Filangieri Fieschi Ravaschieri 
Alduino Filangieri di Candida 
Riccardo Filangieri (storico) 

altro
Palazzo Filangieri d'Arianello
Museo Civico Gaetano Filangieri

Pagine di omonimia
Riccardo Filangieri